Molekulska formula -{C2H6S2}- se može odnositi na:

 1,1-Etanditiol
 1,2-Etanditiol
 Dimetil disulfid